El término Belle y Sebastián, Belle and Sebastian (en inglés) o Belle et Sébastien (en francés) puede referirse a:

Belle y Sebastián: Serie de televisión infantil tipo anime japonesa de los años 80, basada en la novela homónima de la escritora francesa Cécile Aubry.
Belle and Sebastian: grupo escocés de indie pop surgido en 1996.
Belle et Sébastien: película francesa de 2013, también basada en la novela homónima de Cécile Aubry.